Changning (stad), stad in Chinese provincie Hunan
 Changning (district), district in Chinese stad Shanghai